Lisowski – polskie nazwisko. Według danych z 22 stycznia 2022 r. nazwisko to nosi 7 924 polek i 7 706 Polaków. Łącznie nazwisko to nosi 15 630 Polaków.
 Lisowscy – polsko-litewski ród magnacki herbu Jeż lub Lis.

Osoby noszące  nazwisko Lisowski/Lisowska:
 Aleksander Lisowski (ujednoznacznienie)
 Ewelina Lisowska (ur. 1991) – polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka.
 Jan Lisowski (ujednoznacznienie)
 Jerzy Lisowski (ujednoznacznienie)
 Juliusz Lubicz-Lisowski (1900–1983) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser.
 Jurij Horodianyn-Lisowski (1898–1947) – ukraiński wojskowy i powstaniec, emigracyjny pisarz, wydawca ukraińskiego pisma podczas niemieckiej okupacji.
 Kacper Lisowski (ur. 1972) – polski scenarzysta, operator kamery oraz autor zdjęć.
 Mateusz Lisowski (ur. 1990) – polski kierowca wyścigowy.
 Tomasz Lisowski (ujednoznacznienie)

Przypisy